Ракша:
 Ракша, или сизоворонка (Coracias garrulus) — вид птиц.
 Сизоворонки, или Ракши (Coracias) — род птиц.
 Сизоворонковые, или Настоящие ракши (Coraciidae) — семейство птиц.
 Ракши, или Ракшеобразные (Coraciiformes) — отряд птиц.

География:
 Ракша — коммуна в жудеце Сату-Маре Румынии.
 Ракша — село, Моршанский район, Тамбовская область, Россия.
 Ракша — село в Добропольском районе Донецкой области Украины.

Фамилия:
 Ракша, Василий Денисович (род. 1987) — российский актёр театра и кино, лицо канала Disney.
 Ракша, Владимир Владимирович (род. 1989) — российский режиссёр.
 Ракша, Ирина Евгеньевна (род. 1938) — советская писательница, жена Ю. М. Ракши.
 Ракша, Юрий Михайлович (имя при рождении Юрий Мефодьевич Теребилов; 1937—1980) — советский живописец, художник-постановщик кино.
 Ракша, Алексей Игоревич (род. 1978) — российский демограф.

Персонажи:
 Ракша – персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга.